Buddenhagen (Brandenburg), Ortsteil van de stad Meyenburg in de Landkreis Prignitz in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Buddenhagen (Sassnitz), Ortsteil van de stad Sassnitz in de Landkreis Vorpommern-Rügen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommern
 Buddenhagen (Wolgast), Ortsteil van de stad Wolgast in de Landkreis Vorpommern-Greifswald in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommern